UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson, также известный как UFC Fight Night 161 или UFC on ESPN+ 19 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 12 октября 2019 года на спортивной арене "Amalie Arena" в городе Тампа, штат Флорида, США.

Подготовка турнира 
Хотя это не было официально объявлено организацией, мероприятие изначально было связано с недавно построенным "Chase Center" в Сан-Франциско, штат Калифорния, что ознаменовало бы первый визит промоушена в этот город. Это также была бы первая поездка в Залив после UFC 117 в 2010 году. Однако, планы на дебют в Сан-Франциско провалились, и промоушен подтвердил, что мероприятие вместо этого состоится в Тампе, Флорида. Событие ознаменовало третий визит промоушена в Тампу и второй визит на "Амали Арену" после UFC on Fox: Тейшейра vs. Эванс в апреле 2016 года.

В качестве заглавного события турнира был запланирован бой в женском минимальном весе между бывшей чемпионкой UFC в минимальном весе Йоанной Енджейчик (#5 в рейтинге) и бывшей чемпионкой Invicta FC в атомном весе Мишель Уотерсон (#7 рейтинга).

Изменения карда турнира 
Бой в среднем весе между победителем The Ultimate Fighter 23 в полутяжелом весе Эндрю Санчесом и Марвином Веттори изначально был запланирован на 14 сентября на турнире UFC Fight Night: Ковбой vs. Гейджи. Однако бой был отменен после того, как Санчес был снят в течение недели, предшествующей событию, из-за глазной инфекции. В свою очередь, пара была оставлена ​​нетронутой и перенесена на это мероприятие.

Дебютант Брок Уивер должен был встретиться на этом турнире с Томасом Гиффордом в легком весе. Однако Уивер отказался от боя 6 октября по нераскрытым причинам. Его заменил Майк Дэвис.

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Каб Свонсон vs. Крон Грейси
 Выступление вечера: Нико Прайс и Марлон Вера

См. также 

 Ultimate Fighting Championship
 Список турниров UFC

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night